Con il nome di Saint Alban eisetono più comuni francesi ed una cittadina canadese:

Francia

Ardèche

Saint-Alban-Auriolles
Saint-Alban-d'Ay 
Saint-Alban-en-Montagne
Saint-Alban-sous-Sampzon, antico comune dell'Ardèche, oggi integrato a Saint-Alban-Auriolles

Isère
Saint-Alban-de-Roche 
Saint-Alban-du-Rhône

Savoia

Saint-Alban-de-Montbel
Saint-Alban-des-Hurtières
Saint-Alban-des-Villards
Saint-Alban-Leysse

Altri dipartimenti 

Saint-Alban – Ain
Saint-Alban – Côtes-d'Armor
Saint-Alban – Alta Garonna
Saint-Alban-les-Eaux, (Loira)
Saint-Alban-sur-Limagnole, Lozère

Canada 

Saint Alban, cittadina del Québec, poco a nord del fiume San Lorenzo, fra Montréal e Québec